Borm ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Borm (1928–2018), Professor, Chirurg in Hildesheim
 Kurt Borm (1909–2001), SS-Hauptsturmführer, Arzt im sog. Euthanasie-Programm
 Pieter Borm (tätig zwischen 1650 und 1682), niederländischer Maler
 William Borm (1895–1987), deutscher Politiker (FDP)